Пустовой — фамилия; имеет женскую форму Пустовая.
 Пустовой, Александр Николаевич (род. 1959) — заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник. 
 Пустовой, Ярослав Игоревич (род. 1970) — украинский космонавт. Опыта полётов в космос не имеет.
 Пустовая, Валерия Ефимовна (род. 1982) — российский литературный критик. Пустовой, Игорь Васильевич (род. 1940) — генерал-лейтенант.
 Пустовой, Юрий Иванович (род. 1960) — советский кинооператор, сценарист.

 Примечания